Garji (Faizabade)
 Garji (Fariabe)